Kouré oder Koure bezeichnet:

 einen Ort in der Präfektur Conakry in Guinea, siehe Kouré (Conakry)
 einen Ort in der Präfektur Lola in Guinea, siehe Kouré (Lola)
 einen Ort in der Präfektur Siguiri in Guinea, siehe Kouré (Siguiri) 
 eine Landgemeinde im Departement Dosso in Niger, siehe Kouré (Niger)